Руйка — топоним:

 Руйка — река в России, приток Немды, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Руйка — река в России, приток Узолы, протекает в Нижегородской области.
 Руйка — деревня, Мари-Турекский район, Республика Марий Эл.